Jméno a příjmení Dušan Cinkota má více nositelů:

 Dušan Cinkota (herec) (1970) – slovenský herec
 Dušan Cinkota (politik) (1951) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za SDĽ